В одиночному жіночому розряді тенісного турніру ECM Prague Open 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Шахар Пеєр здобула титул, у фіналі перемігши Саманту Стосур 4-6, 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Маріон Бартолі (1-ше коло)
 Луціє Шафарова (1-ше коло)
 Шахар Пеєр (переможниця)
 Емілі Луа (чвертьфінал)

 Саманта Стосур (фінал)
 Марія Елена Камерін (чвертьфінал)
 Пен Шуай (півфінал)
 Альона Бондаренко (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

ECM Prague Open